Abasi nebo abbasi může být:
 velmi kvalitní egyptská vlna, viz abasi (vlna)
 v minulosti perský peníz malé hodnoty, viz abbasí 
 íránská hmotnostní jednotka na perly rovnající se 145,8 mg, viz abasi (hmotnostní jednotka)
 íránský fotbalista Davoud Sayed Abbasi

Reference